Svanmossor (Meesia) är ett släkte av bladmossor. Svanmossor ingår i familjen Meesiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor